Ymir – praolbrzym z mitologii nordyckiej
 Imir – jeden z księżyców Saturna
 Ymir – nieoficjalna nazwa planety Gliese 581 c
 Ymir Entertainment – producent i wydawca gier komputerowych
 Ymir – miejscowość w Kanadzie